Love and Courage é um filme de comédia curta norte-americano de 1913, dirigido por Henry Lehrman com produção de Mack Sennett.

Elenco 
Fatty Arbuckle
Mabel Normand
Ford Sterling

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1913
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Filmes em língua inglesa
Curtas-metragens dos Estados Unidos
Filmes mudos
Filmes em preto e branco